Татищев, Алексей Татищев, Алексей Алексеевич (1885—1947) — чиновник Министерства земледелия, камер-юнкер, мемуарист.
 Татищев, Алексей Данилович (1699—1760) — генерал-аншеф, действительный камергер, сенатор.
 Татищев, Алексей Никитич (1845—1896) — дипломат, губернатор Полтавской губернии.
 Татищев, Алексей Степанович (ум. 1705) — воевода середины XVII века.